Секундомер:

 Секундомер — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды.
 Секундомер — советский чёрно-белый художественный фильм, поставленный в 1970 году режиссёром Резо Эсадзе.
 Секундомер — эстонский русскоязычный спортивный портал.